Conall ist der Name von

 Conall I. (Conall mac Comgaill; † um 574), von ca. 558 bis ca. 574 König des irisch-schottischen Reiches der Dalriada
 Conall II.  († 660), von 650 bis 660 König des iro-schottischen Reiches Dalriada
 Conall Cernach („Conall der Siegreiche“, „der Behornte“ [?], „der Eckige [?]“), keltischer Held aus dem historischen irischen Königreich Ulster und der Milchbruder des größten Ulster-Helden Cú Chulainn

Siehe auch:
 Connal
 Connell